Сьєнфуегос — провінція республіки Куба.
 Сьєнфуегос — столиця провінції Сьєнфуегос.